Мю́нхен () — город в Германии, столица федеральной земли Бавария.

Другие значения:
 Мюнхен — район Германии в Баварии.
 Мюнхен — международный аэропорт, расположенный в Верхней Баварии.
 «Мюнхен» — фильм Стивена Спилберга 2005 года.
 «Мюнхен» — фильм Кристиана Швохова  2021 года.
 «Мюнхен 1860» — футбольный клуб.
 «Мюнхен Арена» («Аллианц Арена») — стадион в Мюнхене.
 «Мюнхен» (1905—1919) — германский лёгкий крейсер.
 «Мюнхен» — немецкий пассажирский океанский лайнер, спущен на воду в 1922 году, более известный под названием «Генерал Штойбен».
 Мюнхен — прежнее название села Градовка Веселиновского района Николаевской области.
 «Мюнхен» — название хоккейного клуба «Ред Булл» из Мюнхена в 1998—2004 годах (в 2004—2012 — «Мюнхен 98»).
 «Мюнхен» — немецкий лихтеровоз, погибший из-за воздействия волны-убийцы.

См. также 
 Ново-Мюнхен